Boke eller Boké kan syfta på:

Geografi

Guinea 

 Boké, ort i regionen och prefekturen Boké, 
 Boké flygplats, i regionen Boké, 
 Boké (prefektur), i regionen Boké, 
 Boké (region),

Indonesien 

 Desa Boke, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Biologi 
 Boke, ett annat ord för bokskog, se bok (träd)

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar